Палена (итал. Palena; исп. Palena) — многозначный термин.

 Палена — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети. 
 Палена (коммуна) — посёлок в Чили. 
 Палена (река) — река в Аргентине и Чили. 
 Палена (озеро) — озеро в  Аргентине и Чили. Аргентинское название — Хенераль-Винтер.
 Палена (провинция) — провинция в Чили в составе области Лос-Лагос.